Austriacka Formuła 3 Sezon 2008 – dwudziesty szósty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2008
2008 w sportach motorowych